

Sigle 
 Acquedotto Lucano
 Anno luce
 American League – Una delle due leghe del baseball professionistico americano
 AL – targa automobilistica di Alessandria (Italia)

Chimica 
 Al – simbolo chimico dell'alluminio

Codici 
 AL – Codice vettore IATA di Allegheny Airlines, Arlington County, Virginia, USA
 AL – Codice vettore IATA di Skyway Airlines/Midwest Connect, Oak Creek, Wisconsin, USA
 AL – Codice vettore IATA di TransAVIAexport Airlines, Minsk, Belarus
 AL – Codice ISO 3166-2 dell'Albania
 AL – codice ISO 3166-2:BR dello Stato di Alagoas (Brasile)
 AL – Codice ISO 3166-2:ES della provincia di Almería
 AL – Codice ISO 3166-2:FI delle Isole Åland (Finlandia)
 AL – Codice ISO 3166-2:IT della provincia di Alessandria (Italia)
 AL – Codice ISO 3166-2:US dell'Alabama (USA)
 AL – codice postale della zona di St Albans, in Inghilterra

Geografia 
Ål, è un comune norvegese della contea di Viken

Geologia 
 AL – Gruppo di Altavilla – supersintema stratigrafico

Informatica 
 .al – dominio di primo livello dell'Albania
 AL – registro delle CPU Intel

Persone
Al Capone (1899-1947) – gangster statunitense
Al Gore – ex vicepresidente degli Stati Uniti
Al Green – cantante e musicista statunitense
Al Oerter – atleta statunitense
Al Pacino – attore statunitense
Al Parker (1952-1992) – attore pornografico statunitense
"Weird Al" Yankovic – cantante parodistico statunitense

Altro 
 AL – automobile francese degli inizi del XX secolo
 Āl – vocabolo arabo

Altri progetti